Příjmení Trudeau nosí více významných osobností:

 Andy Trudeau – jedna z hlavních postav amerického seriálu Čarodějky
 Justin Trudeau (* 1971) – kanadský politik a od listopadu 2015 premiér Kanady
 Pierre Trudeau (1919–2000) – 15. premiér Kanady v letech 1968–1979 a 1980–1984

Externí odkazy